Stolen Hearts (dt. „Gestohlene Herzen“) ist der Name folgender Filme:

 Gestohlene Herzen (1996), eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1996
 Kids for Cash – Eltern ohne Skrupel, auch Baby Brokers oder Eine Mutter verkauft ihr Baby, ein Film aus dem Jahr 1995 
 Stolen Hearts (1998), auch Dangerous Women, Preis der Begierde oder Wild Women – Sexy und ohne Gnade, ein Krimi aus dem Jahr 1998

Siehe auch
 Gestohlene Herzen
 Stolen Heart